Скутум (щит)
Щит (созвездие)